Korobeïniki (en ) c'est-à-dire « Les Colporteurs », est une chanson russe basée sur un poème du même nom écrit en 1861 par Nikolaï Alekseïevitch Nekrassov et publiée dans le magazine Sovremennik en 1861.  
Les korobeïniki, (de  (« korap », korob en translittération internationale) qui désigne la cassette où ils transportaient leurs marchandises), étaient des marchands ambulants dans la Russie prérévolutionnaire. C'est pourquoi on connaît également la chanson sous le nom de Karobouchka (en , Korobuška en translittération internationale), « La (petite) caisse ». 

La musique a rapidement acquis le statut de musique du folklore russe. Son auteur est un poète russe réputé.

La musique est connue pour son tempo  progressif et s'adapte bien à la danse.

Paroles

Usages dans la culture populaire 

 Elle est reprise dans le thème musical du célèbre jeu vidéo Tetris sur Game Boy.
 Elle a été également utilisée comme musique de film dans Voyage au bout de l'enfer (1978), Rouge Baiser (1985), Snatch : Tu braques ou tu raques (2000),  (2009) et  (2013).
 La chanson est aussi présente dans l'épisode 3 de la saison 3 de la série House of Cards. 
 Elle fut reprise en rock par le groupe Ozma dans leur album , en techno par Eisenfunk dans leur album 8-Bit, en ska par le groupe japonais Tokyo Ska Paradise Orchestra sous le titre Pedorazu, ainsi que dans une version « folk-viking-metal » par CastleWay dans leur album .
 Elle fut reprise dans un chant militaire traditionnel, Les Cosaques, avec des paroles de Maurice Blanchot et Gérard Mouton.
Elle fut reprise  dans le genre trance par Ryu* sous le titre Korobushka.
En 2008, les chanteurs hongkongais Edmond Leung et Ronald Cheng ont adapté cette chanson en une chanson pop cantonaise « The Sky Falls Down » (天跌下來), écrite par Albert Leung.

Liens externes 

Chanson russe
Chant traditionnel
Chanson interprétée par Lidia Rouslanova
Chanson en russe
Chanson interprétée par les Chœurs de l'Armée rouge